River Axe kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 River Axe (vattendrag i Storbritannien, lat 51,32, long -2,99), England, 
 River Axe (vattendrag i Storbritannien, lat 50,70, long -3,06), England, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar